Avatar může být:

 Avatár – v hinduismu vtělení (inkarnace) božstva do viditelného světa
 Avatar – nejčastěji vizuální reprezentace uživatele ve virtuální realitě

v kultuře
 Avatar (film, 2004) – singapurský sci-fi film z roku 2004
 Avatar (film, 2009) – americko-britský sci-fi film z roku 2009
 Avatar: The Way of Water – americký sci-fi film z roku 2022
 Avatar: Legenda o Aangovi – americký animovaný televizní seriál (2005–2008)
 Avatar (nakladatelství) – české nakladatelství 
 Avatar (hudební skupina) – švédská metalová kapela